Mõisanurme est un village de la Commune de Puhja du comté de Tartu en Estonie.
Au , il compte 186 habitants.

Notes et références 

Mõisanurme